Horvátország
 Őrhely (), falu Dárda községben, Eszék-Baranya megyében

 Moldova
Őrhely, Orhei város régi magyar neve